Der Kanton Villersexel ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Lure und Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Villersexel. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Gérard Pelleteret.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Villersexel die 32 Gemeinden Aillevans, Athesans-Étroitefontaine, Autrey-le-Vay, Beveuge, Courchaton, Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges, Fallon, Faymont, Georfans, Gouhenans, Grammont, Granges-la-Ville, Granges-le-Bourg, La Vergenne, Les Magny, Longevelle, Marast, Mélecey, Mignavillers, Moimay, Oppenans, Oricourt, Pont-sur-l’Ognon, Saint-Ferjeux, Saint-Sulpice, Secenans, Senargent-Mignafans, Vellechevreux-et-Courbenans, Villafans, Villargent, Villersexel und Villers-la-Ville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 194,60 km km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 7027.

Bevölkerungsentwicklung 

Villersexel